Помо́рщина:

 Поморщина - религиозное течение в русском православии, придерживающееся старого обряда. Названо в связи с довольно существенным распространением в Поморье на Севере России. 

 Населённые пункты в Минской области, Белоруссия:
 Поморщина — деревня, Бобровичский сельсовет Воложинского района Минской области
 Поморщина — деревня, Раковский сельсовет Воложинского района Минской области